

Patronyme 

 Ai Iijima (1978-2008), actrice japonaise de film pornographique ;
 Aiko Iijima (1932-2005), féministe libertaire japonaise ;
 Isao Iijima (1861-1921), zoologiste japonais ;
 Kazuhisa Iijima (1970-), footballeur japonais ;
 Mari Iijima (1963-), chanteuse, actrice et ex-idole japonaise ;
 Makoto Iijima (1971-), coureur cycliste japonais ;
 Sumio Iijima (1939-), physicien japonais.

Toponyme 

 Iijima, bourg du district de Kamiina, dans la préfecture de Nagano au Japon.